

Localidades

Gouttières (Eure)
Gouttières (Puy-de-Dôme)

Desambiguações de topônimos